Edward I Długonogi (1239-1307) – król Anglii w latach 1272-1307
 Edward I Aviz (1391-1438) – król Portugalii w latach 1433-1438

en:Edward I